Grus (rod), rod ptica iz porodice Ždralova
 Ždral (zviježđe) (lat. Grus), zviježđe